Nossa Senhora da Luz pode-se referir a:
 Nossa Senhora da Luz - uma invocação Mariana;
 Nossa Senhora da Luz - uma freguesia do concelho de São Vicente, Cabo Verde;
 Nossa Senhora da Luz - uma freguesia na ilha de Maio, Cabo Verde.
 Nossa Senhora da Luz - uma freguesia no concelho de São Domingos, Cabo Verde.
 Madonna della Luce, uma invocação de Maria em Roma.

Desambiguação